Mit dem selten gebrauchten Ausdruck Psychogerontologie kann folgendes gemeint sein:
 Gerontologie, zur Abgrenzung von der medizinischen Geriatrie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Gerontopsychologie, die Entwicklungspsychologie des Alters